Я есть Грут — единственная фраза, произносимая персонажем Грутом из Marvel Comics.
 «Я есть Грут» — ограниченная серия комиксов 2017 года.
 «Я есть Грут» — предстоящий американский мультсериал.